Fortunale – undicesimo grado nella scala di Beaufort della forza del vento, definito da velocità comprese fra 56 e 63 kn (103-117 km/h), superiori a quelle della tempesta e inferiori a quelle dell'uragano. Al di fuori del contesto nautico il termine è sostituito da tempesta violenta se il fenomeno si registra su terraferma.
 Fortunale – torpediniera